Heinrich Vitzthum ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Vitzthum (Musiker) (1848–1917), deutscher Harfenist, königlicher Kammermusiker und Komponist
 Heinrich Vitzthum von Eckstaedt (Heinrich Vitzthum von Eckstädt; Heinrich Karl Wilhelm Vitzthum von Eckstaedt; Heinrich Carl Wilhelm Vitzthum von Eckstaedt; Heinrich von Vitzthum; 1770–1837), Generaldirektor der Kunstakademie und der Königlichen Kapelle am Hoftheater Dresden, sächsischer Geheimrat und Intendant